

Населені пункти та їхні частини

 Дроґослав — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дроґослав — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Дроґослав — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства

Примітки